Leza puede referirse a:
 Leza de Río Leza: municipio español de la provincia de La Rioja (España);
 Leza: municipio español de Álava;
 Río Leza: en La Rioja (España).